

Sigle 
 Deep Water Soloing – tipo di arrampicata
 Door Wilskracht Sterk – squadra di calcio di Amsterdam

Codici 
 DWS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Orlando Walt Disney World (Stati Uniti)
 dws – codice ISO 639-3 delle Dutton World Speedwords